Шитре́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 32 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 161 человек (2007).

Примечания